Gordio –  re di Frigia
Gordio – città fondata dall'omonimo re di Frigia
Gordio – generale di Mitridate VI, che combatté contro i Romani nel corso della seconda guerra mitridatica (83-81 a.C.)